Гауда — місто та муніципалітет у Нідерландах, розташоване у провінції Південна Голландія.
 Гауда — голландський твердий сир з коров'ячого. Найпоширеніший сир у світі.